

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Toruń – miasto
 Toruń – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny

Inne 
 Toruń – wieś  na Ukrainie, w rejonie miżhirskim obwodu zakarpackiego
 Darosław J. Toruń (ur. 1952) – polski tłumacz, redaktor, pisarz fantastyki naukowej.
 (12999) Toruń – planetoida pasa głównego

Zobacz też 
 Stary Toruń, Toruń Dworski, Toruń Włościański